Autobahnkurier bzw. Autobahn-Kurier steht für:
 Mercedes-Benz 500 K Autobahnkurier
 Mercedes-Benz 540 K Autobahnkurier
 Isdera Autobahnkurier 116i